Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2012 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 29 декабря 2011 года по 4 января 2012 года в Тромсё, Норвегия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2013 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Японии пришла из ТОП-дивизиона, сборные Венгрии и Великобритании попали на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2012 года.

Главные судьи
  Драгомира Фиалова
  Габриэлла Гран
  Кэти Гуай
  Моника Ровашова

Линейные судьи
  Марлен Ведвик Хансен
  Ма Йинпинь
  Ивана Кмоничкова
  Луис Либак Ларсен
  Натали Мауэльшаген
  Каролин Штрём
  Йенни Висала

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сидзука Такахаси
 Защитник:  Виктория Лёвдаль
 Нападающий:  Александра Хусак

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мартина Кнесс
  Матеа Фишер
  Луиза Адамс
  Фанни Гаспарич
  Никола Калишка
  Юи Савадэ

Примечания

Ссылки 

 
 

ЖЮ*1